Irvine peut désigner :

Patronyme 

 Andrew Irvine (1902-1924), alpiniste britannique ;
 (1958-), universitaire canadien ;
 Andy Irvine
 Andy Irvine (1942-), musicien traditionnel irlandais ;
 Andy Irvine (1951-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Bulldog Irvine (1853-1897), joueur écossais de rugby ;
 Christopher Irvine (1970-), catcheur canadien plus connu sous le nom de Chris Jericho ;
 David Irvine (1831-1924), homme politique canadien ;
 Eddie Irvine (1965-), ancien pilote de Formule 1 ;
 George Irvine (1826-1897), homme politique fédéral québécois ;
 Ian Irvine (1950-), écrivain australien ;
 (1929-2013), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Jeremy Irvine (1990-), acteur anglais ;
 Ken Irvine (1940-1990), joueur de rugby à XIII australien ;
 Stephen Irvine (1959- ), batteur écossais ;
 Ted Irvine (1944-), joueur canadien de hockey sur glace, père de Chris Jericho ;
 
 William Irvine (1741-1804), médecin, militaire et homme d'État irlando-américain ,
 Wilson Irvine (1869-1936), peintre américain.

Toponyme

Canada 
 Irvine localité dans la province d’Alberta.

États-unis 
 Irvine, ville de Californie,
 Université de Californie à Irvine ;
 Irvine, ville du Kentucky.

Royaume-Uni 
 Irvine, ville d'Écosse ;
 Irvine, circonscription du Parlement d'Écosse.

Patronyme écossais